De wetenschappelijke naam voor de zoogdieren
 Een wetenschappelijk tijdschrift, zie Mammalia (tijdschrift)